Міхельсон Артур Іванович (1898—1939) — депутат ВР СРСР 1-го скликання, народний комісар внутрішніх справ Кримської АРСР. Входив до складу особливої трійки НКВС СРСР .
 Міхельсон Віктор Аркадійович (1930—2009) — академік Російської академії медичних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР.
 Міхельсон Володимир Олександрович (1860—1925) — російський фізик і геофізик, метеоролог, один з основоположників вітчизняної актинометрії, професор.
 Голді Міхельсон (1902—2016) — американська довгожителька. З 12 травня 2016 року й до своєї смерті була найстарішою жителькою США.
 Міхельсон Іван Іванович (1740—1807) — російський воєначальник, генерал від кавалерії.
 Міхельсон Лев Олександрович (1861—1923) — російський юрист, підприємець (продавець вугілля, видавець).
 Міхельсон Леонід Вікторович (* 1955) — російський підприємець, голова правління і великий акціонер російської газової компанії ПАТ «Новатек».
 Міхельсон Микола Густавович (1894—1938) — фахівець в області авіації і авіаційної промисловості.
 Міхельсон Микола Миколайович (1895—1963) —  радянський воєначальник, генерал-лейтенант артилерії.
 Міхельсон Микола Михайлович (1883—1963) — щелепно-лицьовий хірург, доктор медичних наук, професор, лауреат Сталінської премії.
 Міхельсон Фрідріх Густавович (1840—1908) — купець 1-ї гільдії, мільйонер, гласний Київської міської думи. Входив у десятку найбагатших киян початку XX століття.

 4067 Міхельсон — астероїд головного поясу.